Тыдэотта — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Тыдэотта (приток Большой Хадырьяхи)
 Тыдэотта (приток Большой Хуху)
 Тыдэотта (приток Харампура)
 Тыдэотта (приток Хейгияхи)
 Тыдэотта (приток Ягенетты)